Serena Williams era la detentrice del titolo dal 2012 ed è riuscita a difenderlo, superando in finale Caroline Wozniacki per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
  Simona Halep (terzo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Eugenie Bouchard (quarto turno)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (quarto turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)

  Ekaterina Makarova (semifinale)
  Andrea Petković (terzo turno)
  Venus Williams (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Alizé Cornet (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Sabine Lisicki (terzo turno)
  Madison Keys (secondo turno)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Casey Dellacqua (quarto turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno)
  Kurumi Nara (secondo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)

Qualificate 

  Wang Qiang (secondo turno)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Alla Kudrjavceva (secondo turno)
  Ashleigh Barty (primo turno)
  Ksenija Pervak (primo turno)
  Françoise Abanda (primo turno)
  Duan Yingying (primo turno)

  Ons Jabeur (primo turno)
  Aleksandra Krunić (quarto turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Chan Yung-jan (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (quarto turno)
  Paula Kania (primo turno)
  Zheng Saisai (secondo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)

Wildcard 

  Catherine Bellis (secondo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)
  Danielle Collins (primo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)
 
  Nicole Gibbs (terzo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)
  Grace Min (primo turno)
  Taylor Townsend (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

US Open 2014
WTA Tour 2014